Acrothyrea är ett släkte av skalbaggar. Acrothyrea ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Acrothyrea